Це список відомих сандвічів. Сандвіч — це страва, що складається з двох або більше шматків хліба з однією або кількома начинками між ними,    або з однієї скибки у випадку відкритого бутерброда. Сендвічі є поширеним типом обідньої їжі, яку часто їдять у вигляді «обід з собою». Існує багато видів сандвічів, приготованих із різноманітних інгредієнтів. Інколи вони можуть мати помітний культурний вплив.

До основних видів сандвічів належать:

 Дві скибки хліба з іншими інгредієнтами між ними
 Дві половинки багета з іншими інгредієнтами між ними
 Клубний сендвіч (трикутні половинки тостового хліба)
 Сандвіч-субмарина
 Відкритий бутерброд
 Сандвіч-кишенька

Печиво-сендвіч і морозиво-сендвіч, як правило, не вважаються сандвічами в сенсі хлібної їжі, але названі за аналогією.

Сандвічі

Див. також

Примітки 

Світова кухня
Бутерброди
Списки:Харчування